Baikunthpur, nello stato del Chhattisgarh
 Baikunthpur, nello stato del Madhya Pradesh